Awara (stad), een stad in de Japanse prefectuur Fukui
Awara (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
Awarra, palm en de vruchten daarvan